

Anno 
 142 o 142 a.C.

Codici 
 142  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico norvegese di Sinsen

Matematica 
 142 – numero